Sathing Phra (în ) este un district (Amphoe) din provincia Songkhla, Thailanda, cu o populație de 50.089 de locuitori și o suprafață de 120,0 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 11 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 79 de sate (muban).

Amphoe în provincia Songkhla